Джон Джордж Пэйнтер (; 20 сентября 1888 года — 1 марта 2001 года) — американский долгожитель, который посмертно был признан старейшим живущим мужчиной в мире с 15 ноября 1999 до своей смерти.

Биография 

Он родился 20 сентября 1888 года на ферме в округе Джэксон, штат Теннесси. В детстве он ходил в школу и работал на ферме.

В 1917 году, в возрасте 29 лет, он записался в армию США. В составе батареи D 115-го артиллерийского батальона он перевозил боеприпасы и артиллерийские припасы, включая полевые орудия, на лошадях или мулах. Пэйнтер видел действия Мёз-Аргоннского наступления. Через восемьдесят дней после объявления перемирия Пэйнтер получил высшую французскую награду-орден Почетного легиона. Он также получил Военный крест и был одним из шести ветеранов Первой мировой войны в Теннесси, награжденных наградой Теннесси. Пэйнтеру пришлось оставить своего сына, Шона Хамфри Пэйнтера, чтобы уйти на фронт. Он был уволен со службы 12 апреля 1919 года, прослужив в армии два года.

После увольнения Пэйнтер продолжил карьеру кузнеца и женился на своей возлюбленной детства Джилли Уотсон. Пара усыновила двух дочерей. 19 ноября 1999 года Джон был признан старейшим ветераном в мире в возрасте 111 лет. 20 сентября 2000 года представитель штата Теннесси Барт Гордон поздравил Пэйнтера со 112-летием.

1 марта 2001 года Джон Пейнтер скончался от сердечного приступа в возрасте 112 лет и 162 дней в своем доме в округе Клей, штат Теннесси.

Долголетие в его семье 
Долголетие было распространено в его семье: его отец дожил до 99 лет, а братья и сестры жили от 87 до 105 лет.

См.также 
Долгожитель
Список старейших людей в мире
Список старейших мужчин

Ссылки 

Стодесятилетние долгожители США